Estrella ("Estrela", em espanhol) pode se referir a:

 Estrella (bairro) - bairro da capital da Espanha, Madri
 Estação Estrella - estação do metrô de Madri situada no bairro homônimo
 Estrella (trem) - serviço noturno de trem oferecido pela companhia espanhola RENFE
 Estrella Damm - cerveja pilsen produzida em Barcelona, Espanha pela S.A. Damm
 La Estrella (Chile), comuna da Região de O'Higgins
 La Estrella, município espanhol de Castela-Mancha
 La Estrella (Antioquia), município colombiano
 SV Estrella, clube de futebol de Aruba
 11697 Estrella, asteroide
 Estrella Beira, clube de futebol moçambicano
 Estação La Estrella (Metrô de Medellín)
 Estação Estrella, estação de Metrô de Madri
 Estrella Roja Fútbol Club, clube venezuelano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos